Classico, riguardante lantichità classica greco-latina, oppure gli studi classici a questa attinenti

 Liceo classico – scuola superiore
 Classico – album di Bassi Maestro 
 Classico – brano musicale del gruppo Tenacious D
 Classico – tipo di vino Chianti
 Classici – collana della casa editrice Adelphi
 Classici – sottocollana della casa editrice Arnoldo Mondadori Editore
 Classico della letteratura, libro definito classico

Pagine correlate 
 Classicismo
 Perché leggere i classici di Italo Calvino